Der Rajon Hluchiw (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1661 km² und eine Bevölkerung von etwa 24.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Hluchiw, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajons.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schostka.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordosten der Oblast Sumy. Er grenzte im Norden an den Rajon Jampil, im Osten an Russland (im Norden Oblast Brjansk, Rajon Sewsk, im Süden Oblast Kursk mit Rajon Chomutowka und Rajon Rylsk), im Süden an den Rajon Putywl, im Südwesten an den Rajon Krolewez sowie im Nordwesten an den Rajon Schostka.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Klewen (Клевень) sowie der Esman (Есмань), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 130 und 210 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinden, eine Siedlungsgemeinde, 20 Landratsgemeinden sowie eine Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 80 Dörfer
 2 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Hluchiw
Rajon Schostka
Aufgelöst 2020